Эрнст Э́ггер (; ) — австрийский кёрлингист.

В составе мужской сборной Австрии участник  (заняли десятое место)..

Играл на позиции первого.

Достижения 
 : золото (1984), серебро (1983).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу